Школа особого назначения НКВД — учебное заведение спецслужб СССР, созданное в 1938 году. В 1943 году была переименована в Разведывательную школу 1-го Управления Народного комиссариата государственной безопасности СССР. В настоящее время — Академия внешней разведки.

Создание
Была создана Приказом народного комиссара внутренних дел от 3 октября 1938 года.

Дислокация
Размещалась на 4-х объектах: на 21-м и 25-м км Горьковского шоссе, в Пушкино и в районе Барвихи.

В октябре 1941 года была эвакуирована в Куйбышев (без слушателей), в начале 1942 года возвращена в Подмосковье.

Программа обучения 
 Дипломатический протокол.
 Иностранные языки (см. раздел «Структура»).
 Международные отношения.
 Русский язык и литература.
 Специальные дисциплины.
 Экономическая география.

Структура 
 Кафедра «Восток» (изучение мандаринского, фарси, турецкого и японского языков). 
 Кафедра «Запад» (изучение английского, испанского, итальянского, немецкого и французского языков).

Срок обучения
Один год.

Известные преподаватели

 М. М. Аксельрод
 Т. Ф. Воронцов
 В. С. Гражуль
 А. А. Губер
 А. М. Деборин
 П. М. Журавлёв
 В. М. Зарубин
 К. К. Квашнин
 А. А. Крейн
 И. М. Майский
 Е. П. Мицкевич
 В. И. Пудин
 П. А. Судоплатов
 Б. Е. Штерн

Известные выпускники

 Н. М. Горшков
 В. М. Иванов
 А. И. Лазарев
 В. Г. Павлов
 Е. Т. Синицын
 А. С. Феклисов
 П. М. Фитин
 К. А. Чугунов
 А. А. Яцков

Примечания

Литература
 Очерки истории российской внешней разведки. Том 3. 1933—1941 годы. — М.: Международные отношения, 2007. — С. 247—251.

Ссылки
Школа особого назначения НКВД

См. также
Специальный факультет Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе
Высшая специальная школа Генерального Штаба Красной Армии

НКВД СССР
Учебные заведения, основанные в 1938 году
Учебные заведения СССР
Дипломатия
Спецслужбы СССР
Разведка
Разведывательные организации СССР
Воинские части и формирования, созданные в 1938 году